Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. Bieg rozegrano 22 sierpnia 2009 - start miał miejsce o godzinie 11:45.

Trasa biegu poprowadzona była ulicami Berlina, a start i meta zlokalizowane były w sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej w centrum miasta. Wyznaczone przez IAAF minimum kwalifikacyjne do udziału w biegu wynosiło 2:18:00. Minimum PZLA wynosiło 2:12:00, wypełnił je (w 2008) Henryk Szost, na obozie przygotowawczym przed mistrzostwami świata doznał jednak kontuzji uniemożliwijącej mu start w Berlinie, zatem ostatecznie żaden polski zawodnik nie brał udziału w biegu maratońskich na tych mistrzostwach.

Rezultaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Maraton mężczyzn